Вторая хорватская футбольная лига 2012/2013 годов () — 22-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 18 августа 2012 года и закончится 1 июня 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2012 году
Спорт в Хорватии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013